Белаши:
 Белаши — сторонники безусловного объединения Сербии и Черногории в конце XIX — начале XX века.

Украина 
 Белаши — село, Шишацкий район, Полтавская область
 Белаши — село, Дубровицкий район, Ровенская область
 Белаши — село, Дергачёвский район, Харьковская область